Il Graal è la leggendaria e mistica coppa che avrebbe usato Gesù nell'Ultima Cena. Ad esso sono ispirate varie opere:
Il santo Graal (The Holy Blood and the Holy Grail), libro di Baigent – Leigh – Lincoln
Il santo Graal (The Holy Grail), libro di Richard Barber
Il santo Graal, libro di Norma Lorre Goodrich